PDF — английская аббревиатура, которая может означать:
 Portable Document Format — формат электронных документов.
 PDF/A — стандарт ISO 19005-1:2005 для долгосрочного архивного хранения электронных документов.
 PDF/X — стандартный формат файлов, специально предназначенный для обмена готовыми к печати документами.
 PDF.js — свободное программное обеспечение на HTML5 и JavaScript для преобразования файлов в формате PDF в код HTML5.
 Portable Data File (PDF417) — двумерный штрихкод.
 Pop Directional Formatting — управляющий символ (Unicode U+202C)